Битва при Новаре — крупная битва во время Войны Камбрейской лиги. Сражение происходило 6 июня 1513 года около Новары в Северной Италии.

Предыстория 
Несмотря на то, что французы одержали победу в битве при Равенне в 1512 году, уже через месяц после этого армия Людовика XII была вынуждена покинуть Милан из-за натиска сил коалиции Священной Лиги.

В 1513 году франко-венецианская армия из 12 тыс. человек под командованием герцога Луи де ла Тремуйля начала осаду города Новара, который был вторым по величине городом миланского герцогства (после Милана). В это время к городу подоспели швейцарские наёмники на службе миланского герцога Массимилиано Сфорцы. Швейцарская армия, насчитывающая от 10 до 13 тыс. человек, атаковала французов на рассвете 6 июня, когда город уже почти пал.

Ход битвы 
Битва была очень кровопролитной. Французы потеряли 5 тыс. (по другим данным до 10 тыс.) человек. Швейцарцы несли потери в основном из-за французской артиллерии: только в течение трёх минут в связи с массированным артиллерийским огнём погибло около 700 воинов. В ходе битвы швейцарская армия захватила 22 французских орудия и множество зарядов к ним. После разгрома французской армии швейцарцы не смогли преследовать врага из-за отсутствия кавалерии, однако отдельные контингенты швейцарских войск следовали за французами, пока те не ушли из страны.

Поражение французов привело к тому, что они были вынуждены уйти из Милана и Италии в целом. Была временно восстановлена власть герцога Сфорцы, хотя де-факто он был марионеткой в руках Швейцарии и её союзников, которые составляли военную силу Милана.

Литература 
 Eggenberger, David. A Dictionary of Battles (New York: Thomas Y. Crowell, 1967), p. 313.
 Merriman, John. A History of Modern Europe, Volume One: From the Renaissance to the Age of Napoleon (1st ed.). New York: W. W. Norton & Company, 1996. ISBN 0-393-96888-X.

Сражения по алфавиту
Сражения Итальянских войн
Сражения XVI века
Сражения в Италии
Сражения Швейцарии
Сражения Франции
Сражения Венеции
События 6 июня
1513 год
Сражения Миланского герцогства
Сражения 1513 года